Обод:
 Обод — деревня в Струго-Красненском районе Псковской области России, Марьинская волость.
 Обод —  средневековая крепость с монастырём в Черногории.
 «Обод» — узбекистанский футбольный клуб из города Ташкент.
 Обод — составная часть колеса:
 Обод велосипедного колеса.

См. также 
 Люнет